Kabala kan syfta på följande platser:

Estland 

 Kabala, Estland, Järvamaa,

Turkiet 

 Kabala (ort i Turkiet), Mardin,

Se även 
Kabbala

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar